FYULABA è un album degli SNFU pubblicato nel 1996.

Tracce

Note

Collegamenti esterni